Сейди, Сеиди:

 Сейди (, бывший Нефтезаводск) — город в Туркмении. Переименован в 1990 году в честь Сейитназара Сейди.

 Персоналии
 Сейди, Антони (; 1937) — американский шахматист, международный мастер (1969).
 Сейди Али-реис, Сиди Али-реис (; 1498—1563) — адмирал флота Османской империи.
 Сейди, Мусса (род. 1996) — сенегальский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Сеиди, Сеитназар (; 1775—1836) — классик туркменской литературы, поэт-воин.
 Сейди, Шабан — югославский борец вольного стиля, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Сейд (значения)
 Сейдиу (значения)
 Сейдиев, Чарыяр (1962) — советский и туркменский футболист, тренер.